Гороватка  — топоним:

Беларусь 
 Гороватка — деревня, Шапечинский сельсовет, Витебский район, Витебская область
 Гороватка — деревня, Светлосельский сельсовет, Шумилинский район, Витебская область
 Гороватка — деревня, Ильянский сельсовет, Вилейский район, Минская область

Россия 
 Гороватка — деревня в Великолукском районе Псковской области, Шелковская волость
 Гороватка — деревня в Порховском районе Псковской области, Славковская волость
 Гороватка — деревня в Хиславичском районе Смоленской области
 Гороватка — деревня в Жарковском районе Тверской области